A115 (Frankrijk)
 A115 (Duitsland)
 A115 (Groot-Brittannië)
 Agusta A.115, een helikopter
 Ansaldo A.115, een Italiaans vliegtuig waarvan de ontwikkeling leidde tot de Ansaldo A.120
 RFA Airsprite (A115), een schip